Дворжецкая — фамилия. Известные носители:

 Дворжецкая, Нина Игоревна (род. 1961) — советская и российская актриса театра и кино, жена Е. В. Дворжецкого.
 Дворжецкая, Анна Евгеньевна (род. 1990) — российская актриса театра и кино, дочь Е. В. Дворжецкого.

См. также 
 Дворжецкий